Коро́вкин (Коровкина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Коровкин, Александр Иванович (1907—1986) — советский конструктор.
 Коровкин, Борис Фёдорович (1923—1999) — советский учёный-медик, биохимик, организатор здравоохранения.
 Коровкин, Виктор Иванович (род. 1944) — советский хоккеист.
 Коровкин, Митрофан Андреевич (1894—1931) — военный лётчик, лётчик-испытатель.
 Коровкин, Никита Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 
 Коровкин, Олег Алексеевич (род. 1954) — российский ботаник.
 Коровкин, Павел Петрович (1913—1985) — советский математик.
 Коровкин, Фёдор Петрович (1903—1981) — историк-педагог.



См. также